Список аэропортов Китайской Народной Республики, сгруппированный согласно административно-территориального деления страны, в алфавитном порядке.



Примечания

Ссылки 

Китай
Аэро